Löbnitz (Bode)
Löbnitz (Saksen)
Löbnitz (Vorpommern)
Löbnitz (Staßfurt) een Ortsteil van Staßfurt in Saksen-Anhalt, Duitsland